Ласточкин хвост:
 Ласточкин хвост — поверхность специального типа
 Ласточкин хвост — способ соединения деталей и узлов.
 Ласточкин хвост — тип особенностей функций (катастроф) в теории катастроф.
 Ласточкин хвост — одно из названий бабочек Махаонов.
 «Ласточкин хвост» — последняя картина Сальвадора Дали (1983).
 Ласточкин хвост — в архитектуре форма зубца с остроконечным раздвоением верха от середины в стороны.
 Ласточкин хвост — в вексиллологии название флага с треугольным вырезом.